Ahlström ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Ahlström (* 1948), schwedischer Fußballnationalspieler
 Bengt Ahlström (1924–2001), finnischer Ruderer
 Gabriella Ahlström (* 1963), schwedische Schriftstellerin
 Gösta Ahlström (1918–1992), schwedischer Theologe
 Jacob Niclas Ahlström (1805–1857), schwedischer Kapellmeister und Komponist
 Kattis Ahlström (* 1966), schwedische Fernsehmoderatorin 
 Olof Åhlström (1756–1835), schwedischer Komponist
 Sofi Ahlström Helleday (* 1968), schwedische Schauspielerin
 Thomas Ahlström (* 1952), schwedischer Fußballnationalspieler

Siehe auch:
 Alström